Виталий Юрьевич Ермолаев (р. 19 января 1962, Москва) — российский живописец и график.

Член Союза художников России, Московского Союза художников, Международного Художественного фонда. Лауреат конкурса имени Виктора Попкова. Награждён Серебряной медалью Союза художников России и медалью Московского союза художников.

Биография 
Виталий Ермолаев родился в Москве. Рисовать начал в детстве. Окончил МСХШ при институте им. Сурикова в 1980 году. Окончил Художественный факультет ВГИК в 1986 году. Доцент кафедры рисунка и живописи ВГИК им. С. А. Герасимова.

Творчество 
Виталий Юрьевич Ермолаев — основоположник галантного направления в живописи конца XX — начала XXI века. Его творчество обращено в основном к куртуазному XVIII столетию с его праздностью, карнавальностью, изысканностью быта, костюмов и интерьеров. Действия ироничных жанровых картин разворачиваются на фоне старинных усадеб и архитектурных шедевров трехсотлетней давности. Работы Виталия Ермолаева — это творческий прорыв, проникновение в быт и нравы эпохи, отдалённой от нас тремя столетиями.

Виталий Ермолаев — участник многочисленных художественных выставок в России и за рубежом. Первая персональная выставка Виталия Ермолаева прошла в 1994 году. В 2015 году в Третьяковской галерее в рамках презентации «Сказки о принцессе Фике» состоялась персональная экспозиция Виталия Ермолаева. За свою творческую жизнь Виталий Ермолаев провёл тридцать одну персональную выставку.

Работы Виталия Ермолаева находятся:
 Государственный музей-заповедник «Царское Село»;
 Государственный музей-заповедник «Коломенское»;
 Калужский музей изобразительных искусств;
 Национальная художественная галерея республики Марий Эл, Йошкар-Ола;
 Камчатский краевой художественный музей.

Также работы находятся в частных собраниях США, Канады, Германии, Франции, Австрии, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Испании, России, Украины, Латвии, Польши, Литвы.

Источники 
 Официальный сайт Виталия Ермолаева 
 Виталий Ермолаев на официальном сайте Московского отделения Союза Художников России
 Виталий Ермолаев с Заведующей отделом живописи XVIII — первой половины XIX века Третьяковской галереи Людмилой Маркиной на «Эхо Москвы» 
 Биография Виталия Ермолаева на сайте «АРТРЕЕСТР»
 Работа Виталия Ермолаева «Балтика» в Госкаталоге Музейного фонда Российской Федерации 
 Работа Виталия Ермолаева «Канал в Бизерте» в Госкаталоге Музейного фонда Российской Федерации 
 Работа Виталия Ермолаева «Измайлово» в Госкаталоге Музейного фонда Российской Федерации 
 Работа Виталия Ермолаева «Рококо» в Госкаталоге Музейного фонда Российской Федерации 
 Работа Виталия Ермолаева «Выход дамы» в Госкаталоге Музейного фонда Российской Федерации 
 Республиканский музей изобразительных искусств республики Марий Эл. О выставке «Страсти по Петру» 
 «Музеи России». О персональной выставке Виталия Ермолаева «Галантный век. Живопись Виталия Ермолаева в сказках Людмилы Маркиной» 
 ВГИК им. С. А. Герасимова. Персональная выставка Виталия Ермолаева «Тихая жизнь»
 ВГИК им. С. А. Герасимова: Виталий Ермолаев
 Государственный музей-заповедник «Петергоф». О персональной выставке Виталия Ермолаева «Исторические сказки»
 Государственный музей-заповедник Царское Село". «Про царскую охоту, Фике и ослика ваньку»
 Сергей Гавриляченко. «Куртуазный пассеист Ермолаев» // «Собрание», стр. 98-109

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Виталия Ермолаева 

Современные художники России
Художники Москвы
Члены Московского Союза художников
Члены Союза художников России